Liste bedeutender Chemiker steht für:

 Liste bedeutender Chemiker (alphabetisch) – geordnet nach Nachnamen
 Liste bedeutender Chemiker (chronologisch) – geordnet nach Lebensdaten
 Liste bedeutender Chemiker (Kategorien) – geordnet nach Tätigkeitsfeld

Siehe auch:
 Liste von Chemikerinnen